Bierbrouwerij De Bok, drankenfabriek.
 De Bok, een voormalige korenmolen in de stad Amsterdam.
 De Bok (Rotterdam), een voormalige zaagmolen in de stad Rotterdam.
 Karen de Bok, Nederlandse journaliste en dochter van Max.
 Max de Bok, Nederlands journalist en vader van Karen.
 Meneer en mevrouw De Bok, typetjes van André van Duin en Corrie van Gorp.

Zie ook 
 Bok (doorverwijspagina)